Niemcy:
 Guben – niemiecka nazwa miasta Gubin
 Guben – dawny powiat
 Guben – stacja kolejowa w Guben